Пенобскот ():

 Пенобскот — индейское племя в Новой Англии.
 Пенобскот — индейская резервация в штате Мэн, США.
 Пенобскот — город в штате Мэн.
 Пенобскот — округ в штате Мэн.
 Пенобскот — река на северо-востоке США.